Jesse Blacker, född 19 april 1991, är en kanadensisk-kazakisk professionell ishockeyspelare som spelar för Barys Nur-Sultan i KHL. Han har tidigare spelat för Anaheim Ducks och Florida Panthers i NHL.

Blacker draftades i andra rundan i 2009 års draft av Toronto Maple Leafs som 58:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Jesse Blacker NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Jesse Blacker hockey statistics and profile at hockeydb.com
Jesse Blacker – Player profile at The Hockey News

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Anaheim Ducks
Spelare i Norfolk Admirals (2000–2015)
Spelare i Owen Sound Attack
Spelare i San Antonio Rampage
Spelare i Toronto Marlies
Spelare i Windsor Spitfires
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Toronto
Födda 1991
Levande personer
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2009
Spelare valda av Toronto Maple Leafs i NHL Entry Draft